Countrywide steht für:
 Countrywide Financial, heute America Home Loans
 Countrywide plc